Михаил Покотило:
 Покотило, Михаил Григорьевич (род. 1939) — советский и российский архитектор и тренер.
 Покотило, Михаил Фёдорович (1906—1971) — украинский театральный режиссёр и актёр, народный артист Украинской ССР.